Крук може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Крук (окръг, Орегон)
 Крук (окръг, Уайоминг)